Chiappelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Chiappelli (1857–1931), italienischer Philosoph, Senator des Königreichs Italien 
 Francesco Chiappelli (1890–1947), italienischer Graphiker und Maler, Vater von Fredi Chiappelli
Fredi Chiappelli (1921–1990), italienischer Philologe